Cet article présente les faits saillants de la saison 2006-2007 du club Neuchâtel Xamax, un club de football de la ville de Neuchâtel en Suisse.

Effectif

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

Neuchâtel Xamax
2006-2007